Carlsthal bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Lindholz in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Carlsthal (Lindholz)
 eine frühere Landgemeinde im ehemaligen Amtsbezirk Nassadel, Polen
 einen ehemaligen, von der Familie Preußler gegründeten Glashüttenort (heute Touristenstation Orle) nahe dem polnischen Schreiberhau

Siehe auch:
 Karlsthal, Karlstal